Il doppio dell'IGA U.S. Indoor Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Patty Fendick e Zina Garrison-Jackson erano le detentrici del titolo , ma hanno partecipato con partner differenti, la Fendick con Meredith McGrath e la Garrison-Jackson con Lori McNeil.

La Garrison-Jackson e la McNeil hanno perso in semifinale contro Katrina Adams e Manon Bollegraf.

La Fendick e la Garrison-Jackson hanno battuto in finale 7–6, 6–2 la Adams e la Bollegraf.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (campionesse)
 Zina Garrison-Jackson /  Lori McNeil (semifinali)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (finale)
 Ann Grossman /  Julie Richardson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1994